«Калдиргоч» () — образцовая цирковая труппа, основанная Дарвишбеком Рахмоновым в 1981 году, расположена в городе Янгиюль Ташкентской области Узбекистана.

История 
Цирковая труппа «Калдиргоч» (Ласточка) () основана в 1981 году при отделе культуры Янгиюльского района Ташкентской области Дарвишбеком Рахмоновым. Цирковая труппа «Калдиргоч» стала лауреатом Всесоюзных конкурсов, лауреатом премии Ленинского комсомола Ташкентской области, на республиканских смотрах-конкурсах четыре раза завоевала первое место, два раза заняла второе место. Художественный руководитель цирковой труппы Дарвишбек Рахмонов создатель многочисленных оригинальных цирковых постановок, в цирковой труппе были воспитаны десятки учеников. Бывшие воспитанники цирковой труппы «Калдиргоч» Туйчи Таджибаев (Туйчи Хан), Зухра Парпиева (Таджибаева), Азамат Махкамов, Бахтияр Таджибаев, К. Жабборова, Анвар Сатаров, Александр Сорокин и многие другие успешно выступают со своими номерами на большой арене в профессиональных цирках многих стран мира.

По Указу президента Узбекистана от 26 августа 2002 года художественный руководитель цирковой труппы «Калдиргоч» Дарвишбек Рахмонов был награждён медалью «Шухрат» (Слава) за большой вклад в развитие искусства и культуры Узбекистана.

Цирковая династия 
Дети Дарвишбека Рахмонова Хуршид, Хулкарой, Умид, Мухсина работают в цирковой труппе «Калдиргоч». Сын Умид в 5-тилетнем возрасте был самым юным эквилибристом в мире, в 6 лет он стал победителем Республиканского телевизионного конкурса. Рахмоновы являются цирковой династией Узбекистана.

Награды 
 Медаль «Шухрат»
 Лауреат Всесоюзных конкурсов
 1986 году Лауреат премии Ленинского комсомола Ташкентской области
 На республиканских смотрах-конкурсах четыре раза завоевала первое место, два раза заняла второе место.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коллективу 30 лет
 Фестиваль циркового искусства
 Фестиваль канатоходцев и мастеров цирка
 На арене «Ласточка»
 Их сцена — арена
 Калдиргоч канот ёймокда
 Чет элликлар хайратда
 Указ Президента Республики Узбекистан
 Остонаси олтин дейман уйимни
 Туйчи Хан — Таджибаев Туйчибай Мадаминович
 Премьера циркового спектакля «Зак-Ли-Натель»
 Большой Московский цирк представил восточную сказку «Зак-Ли-Натель»
 Про Зак-ли-нателя. Рецензия
 «Карнавал чудес» Туйчи-Хана 
 Видео Туйчи Хан. Чудеса эскапизма

Цирки по алфавиту
Цирковые династии
Цирк Узбекистана